Kazimierz Franciszek Lorenz (1896–1973) – kapitan sanitarny Wojska Polskiego, kawaler Krzyża Niepodległości i Krzyża Walecznych (dwukrotnie)
 Kazimierz Władysław Lorenz (1898–1939) – major artylerii Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari i Krzyża Walecznych (dwukrotnie)